Marie Dorotea Rakouská (14. června 1867, Alcsút – 6. dubna 1932 tamtéž) byla rakouská arcivévodkyně, členka uherské linie habsbursko-lotrinské dynastie, princezna uherská a česká, vévodkyně z Orléans.

Rodina 
Marie Dorothea Amálie se narodila se jako druhá nejstarší dcera arcivévody Josefa Karla Ludvíka Habsbursko-Lotrinského a jeho manželky princezny Klotyldy Sasko-Kobursko-Gothajské. Přes svého otce byla pravnučkou císaře Leopolda II. a přes matku pravnučkou francouzského krále Ludvíka Filipa.

Manželství 
Dne 5. listopadu 1896 se ve Vídni provdala za vévodu Filipa Orleánského, nejstaršího syna hraběte Filipa Pařížského a jeho manželky princezny Marie Isabely Orleánské.

Po několika letech manželství se jejich vztah zhoršil a Marie začala trávit čas na panství své rodiny v rodném Alcsútu. Roku 1906 se její manžel pokoušel přesvědčit, aby se spolu usadili v Manoir d'Anjou poblíž Bruselu, avšak Marie odmítla a dožila na vlastním panství.

Vévodkyně Marie Dorothea Amálie zemřela 6. dubna 1932 v rodném Alcsútu.

Tituly a oslovení 
 14. června 1867 - 5. listopadu 1896: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně a princezna rakouská, princezna uherská a česká
 5. listopadu 1896 - 28. března 1926: Její císařská a královská Výsost vévodkyně z Orléans
 28. března 1926 - 6. dubna 1932: Její císařská a královská Výsost vévodkyně vdova z Orléans

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Habsbursko-lotrinská dynastie
Orleánské vévodkyně
Rakouské princezny
Francouzské kněžny (Orléans)
Narození 14. června
Narození v roce 1867
Narození v župě Fejér
Úmrtí 6. dubna
Úmrtí v roce 1932
Úmrtí v župě Fejér
Ženy